De Vlucht (Breda), een beeld van Hein Koreman
 De Vlucht (Doornenburg), een beeld van Renée van Leusden
 De vlucht (standbeeld), in Brussel
 De vlucht (Meijer), boek van Ep Meijer